Авшаломов () — еврейская фамилия, образована от личного имени . Распространена главным образом среди горских евреев.

Известные носители 
 Авшаломов, Аарон (Арон Аширович Авшалумов; 1894—1965) — китайский и американский композитор.
 Авшаломов, Джейкоб (1919—2013) — американский композитор и дирижёр.
 Авшаломов, Дэвид (род. 1946) — американский композитор.

См. также 
 Авшалумов